Василий Дементьев:
 Дементьев, Василий Александрович (род. 1935) — российский учёный и педагог.
 Дементьев, Василий Алексеевич (1908—1974) — советский, белорусский географ, кандидат географических наук (1938).
 Дементьев, Василий Фёдорович (1896—1940) — майор государственной безопасности.